Квинт Марций Филип може да се отнася за:

 Квинт Марций Филип (консул 281 пр.н.е.)
 Квинт Марций Филип (консул 186 пр.н.е.)